Commune steht für:

 Commune (Liturgie), in der lateinischen Sprache eine Gattung liturgischer Texte im Messbuch und Stundenbuch
 französisch für eine Verwaltungseinheit in Frankreich, siehe Gemeinde (Frankreich)

Siehe auch:
 Genus commune (Utrum, Sprachgeschlecht)

 Communal (Weiler im französischen Champfromier)
 Kommune
 Commun